Putnam je anglické vlastní jméno:

příjmení osob
 Carleton Putnam (1901–1998) – americký průkopník letectví a vědecký spisovatel
 Hilary Putnam (1926–2016) – americký logik a filosof
 Robert Putnam (* 1941) – americký sociolog a politolog

místopisné jméno
 Putnam County – název více okresů ve Spojených státech amerických

Viz též Putna M.

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno